Яруга — синонім слова яр.

Села:
 Яруга — Вінницька область, Могилів-Подільський район
 Яруга — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Кам'яна Яруга — село в Україні, в Чугуївському районі Харківської області.
Інше
 Яруга — пункт пропуску на кордоні з Молдовою

Див. також 
 Кам'яна Яруга
 Сидорова Яруга